Franz Nádasdy ist der Name folgender Personen:

 Franz Nádasdy von Fogarasföld (Der schwarze Ritter; 1555–1604), ungarischer Adliger und Feldherr
 Franz III. Nádasdy (1622–1671), ungarischer Richter und General
 Franz Nádasdy (Erzbischof) (1785–1851), ungarischer Geistlicher, Erzbischof von Kalocsa 
 Franz Leopold von Nádasdy (1708–1783), österreichischer Feldmarschall